Superficie è un ente geometrico 
 Diritto di superficie è un concetto afferente al Diritto civile.
 Superficie viene utilizzato in geografia al posto del termine area
 Superficie, in fisica, chimica e scienza dei materiali, è la superficie reale di un corpo o di una fase.